The General ist der englische Originaltitel von:
 einer Stummfilmkomödie von Buster Keaton, deutscher Verleihtitel: Der General (1926)
 eines irischen Gangsterfilms von John Boorman, deutscher Verleihtitel: Der General (1998)
 eines Buches von Cecil Scott Forester, erschienen im Jahr 1936, deutsch: Ein General

The General steht zudem für:
 The General (Lokomotive), historische Lokomotive aus dem Sezessionskrieg (NRHP 73000617)